Bernitz steht für: 
 Bruno Bernitz (1915–1987), deutscher Maler und Grafiker
 Bernitz (Oberfranken), Landschaftsbezeichnung und ehem. SS-Lager in Oberfranken

siehe auch:
 Barnitz, (Sachsen) hieß im Mittelalter ebenfalls Bernitz
 Bernitzgrün, Ortsteil in Sachsen
 Berntitz, mehrere Ortsnamen in Sachsen